Visor kan syfta på:

 Visa – en typ av sång
 Visor (album) – Helen Sjöholms debutalbum från 2002
 Visor (Anders Widmark-album) – ett album från år 2010 med Anders Widmark Trio